Амплијасион Висенте Гереро има више значења:

 Амплијасион Висенте Гереро (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амплијасион Висенте Гереро (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику